Die Schlacht von Tripolis bezeichnet folgende Schlachten:

 Schlacht von Tripolis (1109), im heutigen Libanon, Stürmung der fatimidischen Stadt durch die Kreuzfahrer
 Schlacht von Tripolis (1911), im heutigen Libyen, Auftakt des Italienisch-Türkischen Krieges